Singern ist der Name folgender Orte:

 Singern (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Singern (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich